Concentración de Fuerzas Populares, partit polític històric de l'Equador
 Franc CFP (de l'acrònim en francès de Colonies Françaises du Pacifique), moneda de les dependències d'ultramar franceses a l'Oceà Pacífic
 Olympiakos CFP (de l'acrònim de Club de Fans del Pireu), club poliesportiu amb seu a El Pireu (Grècia)
 CFP Sant Pere Molanta (de l'acrònim de Club de Futbol Parroquial), club de futbol de Sant Pere Molanta (Alt Penedès)
 Ciguatoxina (del nom en anglès Ciguatera Fish Poisoning), neurotoxina present en el peix de roca que provoca intoxicació